New Era steht für:

 New Era, Tageszeitung in Namibia
 New Era Cap, Hersteller von Kopfbedeckungen mit Sitz in Buffalo
 New Era Field, Football-Stadion in der US-amerikanischen Stadt Orchard Park
 New Era Publication, Verlagsgruppe mit Sitz in Windhoek, Namibia
 New Era Publications, Verlagshaus im dänischen Kopenhagen

Fahrzeugbereich:
 Automobile and Marine Power Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Camden, New Jersey mit dem Markennamen New Era (1901–1902)
 New Era Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Joliet, Illinois (1915–1916)
 New Era Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus New York City (1933–1934)

Siehe auch:
 New Era Building